La palabra Kitsune puede designar a las siguientes entradas:
 Kitsune, espíritu zorro del folklore japonés.
Kitsune, EP de la banda Marriages.
Kitsuné o Kitsuné Music, compañía discográfica francesa.